__БЕЗКН__

-{II=I}- (-{Two Is One}-) је други албум шведског прогресив метал бенда -{Andromeda}-. Издат је 2003. године.

Садржај 
"-{Encyclopedia}-" - 7:35
"-{Mirages}-" - 5:42
"-{Reaching Deep Within}-" - 4:50
"-{Two Is One}-" - 10:09
"-{Morphing Into Nothing}-" - 7:34
"-{Castaway}-" - 6:16
"-{Parasite}-" - 6:54
"-{One In My Head}-" - 8:02
"-{This Fragile Surface}-" - 8:04

Албуми 2003.